Timeless: Live in Concert — пятый концертный альбом американской певицы Барбры Стрейзанд, выпущенный в 2000 году на лейбле Columbia Records. Альбом был записан в новогоднюю ночь 31 декабря 1999 года в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе во время её тура Timeless. Альбом достиг 21 места в чарте Billboard 200.

Список композиций

Диск первый — Акт первый 
 «Opening/You’ll Never Know» (with Lauren Frost, Alec Ledd, and Randee Heller) — 2:31
 «Something’s Coming» (with Lauren Frost) — 3:41
 «The Way We Were» — 4:18
 «Shirley MacLaine Y1K» (dialogue) — 4:41
 «Cry Me a River» — 3:14
 «Lover, Come Back To Me» — 2:54
 «A Sleepin' Bee» — 3:43
 «Miss Marmelstein» — 2:27
 «I’m the Greatest Star/Second Hand Rose/Don’t Rain on My Parade» — 5:21
 «Something Wonderful/Being Alive» — 4:35
 «As Time Goes By»/«Speak Low» — 2:10
 «Alfie» — 4:02
 «Evergreen» — 4:04
 «Dialogue» (Father, Part #1) — 1:18
 «Papa, Can You Hear Me?/You’ll Never Know» (with Lauren Frost) — 3:20
 «A Piece of Sky» (with Lauren Frost) — 3:13

Диск второй — Акт второй 
 «Entr’acte» — 2:21
 «Putting It Together» — 3:35
 «On A Clear Day (You Can See Forever)» — 2:27
 «Send in the Clowns» (Sondheim) — 3:06
 «Happy Days Are Here Again/Get Happy» (with Judy Garland)/«Guilty» (with Barry Gibb)/«I Finally Found Someone» (with Bryan Adams)/«Tell Him» (with Celine Dion)/«You Don’t Bring Me Flowers» (with Neil Diamond) — 2:07
 «Sing» (with Jason Gould)/«I’ve Got a Crush on You» (with Frank Sinatra) — 3:22
 «Technology» (Dialogue) — 2:03
 «The Clicker Blues» — 0:58
 «Simple Pleasures» — 3:02
 «The Main Event/Fight» — 4:07
 «Dialogue» (Father, Part #2) — 1:35
 «I’ve Dreamed of You» — 3:24
 «At the Same Time» — 4:53
 «Auld Lang Syne (Ballad)» — 1:49
 «Dialogue» (Barbra and Brother Time) — 0:51
 «People» — 3:46
 «New Year’s Eve/Auld Lang Syne» (Celebration) — 6:00
 «Everytime You Hear Auld Lang Syne» (Barbra/Audience) — 4:22
 «Happy Days Are Here Again» (Ager, Yellen) — 3:33
 «Don’t Like Goodbyes» (Arlen, Capote) — 1:42
 «I Believe/Somewhere» (with Lauren Frost) — 8:42

Чарты

Сертификации и продажи 
 Аудио

 Видео

Примечания

Ссылки 


Концертные альбомы Барбры Стрейзанд
Концертные альбомы Columbia Records‎
Концертные альбомы 2000 года